2 miejscowości w Polsce: 
 Łukawka – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów 
 Łukawka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice

2 cieki:
 Łukawka – struga, dopływ Czarnej
 Łukawka – struga, dopływ Radomki

Zobacz też 
 Łukawa